Wiktorowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wiktorowo, village du powiat de Grudziądz
 Wiktorowo, village de la gmina de Lubień Kujawski 
 Wiktorowo, village de la gmina de Rogowo 

dans la voïvodie de Podlachie
 Wiktorowo, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Wiktorowo, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Wiktorowo, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Wiktorowo, village du powiat de Przasnysz 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wiktorowo, village du powiat de Środa Wielkopolska 
 Wiktorowo, village de la gmina de Buk 
 Wiktorowo, village de la gmina de Kostrzyn